Il singolare del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale José Luis Clerc 6-3, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 José Luis Clerc (finale)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Chris Lewis (semifinali)

 Karl Meiler (primo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Patrick Proisy (quarti di finale)
 Peter Elter (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Open 1978